Băleni, comune del distretto di Dâmbovița
 Băleni, comune del distretto di Galați